La Primera División de Lesoto 2020-21 fue la edición número 47 de la Primera División de Lesoto. La temporada comenzó el 12 de diciembre de 2020 y terminó el 8 de mayo de 2022 manteniendo el nombre de la temporada 2020-21.

Equipos participantes

Tabla general 
Actualizado el 9 de Mayo de 2022.

Véase también 
 Copa de Lesoto

Primera División de Lesoto
Lesoto en 2020
Lesoto en 2021
Fútbol en 2020
Fútbol en 2021